César González puede referirse a:

César González, poeta y director de cine argentino.
César Alexander González, futbolista venezolano;
César Iván González, futbolista venezolano;
César González Amais, futbolista venezolano;
César González Antón, periodista español;
César González Llorens, esgrimidor español;
César González Madruga, político mexicano;
César González Martínez, ministro de Relaciones Interiores y diplomático venezolano;
César González Matamoros, futbolista costarricense;
César González Mendiondo, futbolista español;
César González Mínguez, historiador español;
César González Navas, futbolista español;
César González Ramírez, futbolista chileno;
César González-Ruano, periodista español;
Cesar Gonzalez" el pollo " , televisión mexicana director y productor , escritor